Nomoi puede referirse a:

 el plural de nomos (ley en griego);
 las Islas Nomoi; o
 Nomoi, diálogo de Platón.